Ники́та Серге́евич Бакалю́к () — российский футболист, полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал».

Биография

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в Мытищах в местном Центре детско-юношеского спорта, где играл за команды 1999, 2000 и 2001 годов рождения. В 2014 году был приглашён в академию московского «Спартака» и после успешного просмотра был зачислен в академию. С января 2018 года начал привлекаться к тренировкам в молодёжный состав «Спартака». 30 марта 2018 года дебютировал за «молодёжку» в домашнем матче 24-го тура молодёжного первенства против «Тосно» (2:1), выйдя на 67-й минуте матча вместо Павла Лелюхина. Всего за молодёжный состав «Спартака» провёл 19 матчей.

С лета 2018 года из-за нехватки игроков начал привлекаться к тренировкам в фарм-клуб «Спартак-2». Дебютировал за вторую команду 23 сентября 2018 года в домашнем матче 13-го тура первенства ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (2:1), выйдя на 90-й минуте матча вместо Александра Руденко. В сезоне 2018/19 провёл за «Спартак-2» 16 матчей. Первый мяч за «Спартак-2» забил 24 июля 2019 года в домашнем матче 4-го тура первенства ФНЛ против «Нижнего Новгорода» (2:0) на 32-й минуте матча. В сезоне 2019/20 был основным игроком второй команды и провёл 20 матчей, забив 1 мяч.

28 января 2020 года был вызван главным тренером Доменико Тедеско в основную команду «Спартака» на второй сбор команды в Дохе. На этом сборе принимал участие в товарищеском турнире Кубок «Париматч» Премьер в матчах с «Ростовом» (2:0) и московским «Локомотивом» (1:1; 2:4 по пен.) и вместе с командой стал обладателем кубка. Дебютировал за «Спартак» 15 июля 2020 года в домашнем матче 29-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:0), выйдя на замену на 89-й минуте матча вместо Алекса Крала.

21 июня 2022 года на правах аренды перешёл в тульский «Арсенал» до конца сезона 2022/23. Дебютировал за клуб 17 июля 2022 года в матче 1-го тура первой лиги против «СКА-Хабаровска» (3:2), проведя на поле весь матч.

Карьера в сборной 
В августе 2017 года впервые был вызван Леонидом Аблизиным в сборную России до 17 лет, за которую провёл шесть матчей. С октября 2019 года вызывался в сборную России до 19 лет под руководством Александра Кержакова и провёл в её составе четыре матча.

Статистика

Клубная

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Арсенал» Тула